Шесть музыкальных моментов:

 Шесть музыкальных моментов — цикл фортепианных пьес Франца Шуберта (1828).
 Шесть музыкальных моментов — цикл фортепианных пьес Сергея Рахманинова (1896).
 Шесть музыкальных моментов — цикл для струнного квартета Дьёрдя Куртага (2005).